Biografies
 Glòria Marín i Moro, escriptora sabadellenca
 Gloria Martín Vivas, advocada i política catalana